Miejscowości w USA:
 McHenry – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 McHenry – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Ohio
 McHenry – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
Gminy w USA:
 McHenry (ang. McHenry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 McHenry (ang. McHenry Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
 McHenry (ang. McHenry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McHenry (ang. McHenry County) – w stanie Illinois
 hrabstwo McHenry (ang. McHenry County) – w stanie Dakota Północna